Калинович — українське і польське () прізвище. Кількість носіїв прізвища в Україні — 884 особи (за даними Вся Україна — мешканці ).

Відомі носії 
 Калинович Володимир Іванович (1907—1994) — український історик держави і права.
 Калинович Володимир Сидорович (1884—1945) — мовознавець, публіцист, громадський діяч, професор Львівського університету.
 Калинович Іван Олександрович (1893—1973) — підполковник Армії УНР.
 Калинович Якинт ЧСВВ (в миру Іван Олексійович, 1726—1781) — український живописець.
 Калинович Іван Титович (1885—1927) — український бібліограф, видавець і політичний діяч.
 Калинович Костянтин — український художник-графік.
 Калинович Михайло Якович (1888—1949) — український мовознавець.
 Калинович Степан-Сава ЧСВВ — маляр 18 ст.

Див. також 
 Калиновські

Українські прізвища
Польські прізвища